— 69-й император Японии, правивший с 15 мая 1036 по 5 февраля 1045 года. Имя — Ацунага. Прозвание — Сёздингё.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Судзаку II»)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Тёгэн (1028—1037)
 Тёряку (1037—1040)
 Тёкю (1040—1044)
 Кантоку (1044—1046)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы.

Примечания

Литература 
 
 

 20